Il detentore del titolo dal 2011 era Novak Đoković ma è stato eliminato nei quarti di finale da Stanislas Wawrinka che ha poi vinto in finale su Rafael Nadal per 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Rafael Nadal (finale)
 Novak Đoković (quarti di finale)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (secondo turno)
 Roger Federer (semifinale)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 Stanislas Wawrinka (campione)
 Richard Gasquet (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
 Milos Raonic (terzo turno)
 Tommy Haas (primo turno, ritirato per un infortunio alla spalla)
 John Isner (primo turno, ritirato per un infortunio al piede)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Fabio Fognini (quarto turno)
 Kei Nishikori (quarto turno)

Tommy Robredo (quarto turno)
 Gilles Simon (terzo turno)
 Kevin Anderson (quarto turno)
 Jerzy Janowicz (terzo turno)
 Philipp Kohlschreiber (ritirato per un infortunio al tendine del ginocchio)
 Grigor Dimitrov (quarti di finale)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Andreas Seppi (secondo turno)
 Gaël Monfils (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Benoît Paire (terzo turno)
 Vasek Pospisil (terzo turno, ritirato per un infortunio alla schiena)
 Jérémy Chardy (terzo turno)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
<li> Ivan Dodig (secondo turno, ritirato per forti crampi)

Qualificati 

  Damir Džumhur (terzo turno)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  David Guez (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Zhang Ze (primo turno)
  Michael Berrer (secondo turno)
  Frank Dancevic (primo turno)

  Wayne Odesnik (primo turno)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Vincent Millot (secondo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
  Rhyne Williams (primo turno)
  Ričardas Berankis (primo turno)
  Blaž Rola (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (primo turno)

Lucky loser 
  Stéphane Robert (quarto turno) 
  Martin Kližan (terzo turno)

Wildcard 

  Nick Kyrgios (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)
  James Duckworth (primo turno)
  Samuel Groth (primo turno)

  Wu Di (primo turno)
  Lucas Pouille (primo turno)
  Jordan Thompson (primo turno)
  Steve Johnson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2014
ATP World Tour 2014